Elva kan syfta på:

 11 – ett normalår i den julianska kalendern
 11 (tal) – ett naturligt tal
 Elva (namn) – ett kvinnonamn
 Elva (bilmärke) – ett bilmärke
 McLaren Elva – en bilmodell
 Elva – vita snibbar tillhörande den svenska prästdräkten, se Prästkrage (plagg)
 Elva – förkortad term för elvamannalag

Geografi

Estland 

 Elva kommun – en kommun 2017–
 Elva, Estland, Tartu län, Elva linn,

Italien 

 Elva, Piemonte, kommun, Piemonte, Provincia di Cuneo, 

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar